Карл Педерсен (, род. в 1940 году) — датский шахматист. Неоднократный участник национальных чемпионатов. Лучшего результата добился в 1967 г., когда завоевал серебряную медаль. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1972 г., командного первенства Европы 1970 г., командного первенства мира среди студентов, других международных турниров и матчей. В 1973 г. представлял Данию на турнире северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам